Carl Hasselrot heter flera personer:

 Carl Hasselrot (1812–1890), häradshövding och riksdagsman 
 Carl Birger Hasselrot (1842–1911), häradshövding och riksdagsman 
 Carl Rudolf Hasselrot (1855–1927), kyrkoherde

Se även 
 Carl-Axel Hasselrot